Sola scriptura, een van de vijf sola's
Sola Scriptura (album), een conceptalbum van Neal Morse
Sola Scriptura, een dispuut der C.S.F.R.